

Codici 
 NOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nordfjordur Neskapstad (Islanda)
 nor – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua norvegese
 NOR – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Norvegia

Sigle 
 Nucleo operativo regionale – struttura dell'Arma dei Carabinieri
 Nucleolus organizer region – regione organizzatrice del nucleolo

Altro 
 Nor – abbreviazione della costellazione del Regolo
 NOR – operatore logico dell'algebra di Boole
 Hafiz Nor (1988) – calciatore singaporiano